

Codici
 AKE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto internazionale Mangere, Akieny, Gabon
 AKE – hull classification symbol di AUXILIARY DRY CARGO SHIP – nave ausiliaria

Geografia
 Aké – sito archeologico maya

Onomastica
 Åke – nome proprio di persona svedese